А́льгрен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Альгрен, Андерс (1888—1976) — шведский борец греко-римского стиля.
 Альгрен, Анна (род. 1960) — шведская спортсменка по современному пятиборью.
 Альгрен, Джордж (1928—1951) — американский гребец, офицер ВВС США.
 Альгрен, Катарина (1734—1810) — шведская феминистка, писательница, поэтесса.
 Альгрен, Стиг (1910—1996) — шведский писатель, журналист, публицист и литературный критик.
 Альгрен, Эрнст — псевдоним Виктории Бенедиктсон (1850—1888) — шведская писательница и драматург.